Balloon Array for RBSP Relativistic Electron Losses,  une mission de la NASA 
Cracker Barrel, chaîne américaine de restaurants
Muriel Barrel, animatrice de radio.